

Geografia 
 Kibo - cono vulcanico del Kilimangiaro

Zoologia 
 Kibo - genere di ragni della famiglia Salticidae